Е́ва Никола Свóбода (, ) — польская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на спринтерские дистанции. Чемпионка Европы в помещении. Рекордсменка мира среди юниоров в беге на 60 метров и рекордсменка Польши среди взрослых.

Карьера 

На юношеском чемпионате мира 2013 в Донецке заняла четвёртое место в финале стометровки, а спустя год на юниорском мировом первенстве в Юджине стала пятой.

В начале 2014 года завоевала золото на чемпионате Польши в помещении на дистанции 60 метров. Выступила на Европейском юношеском олимпийском турнире в Баку, где выиграла на дистанции 100 м и стала второй на 200 м. Участница Летней Юношейской Олимпиады 2014 в Нанкине, где в финале была дисквалифицирована за фальстарт.

В 2015 году вновь стала чемпионкой Польши в беге на 60 метров, а также установила новый юниорский рекорд на этой дистанции (7,21 с). Свобода выступила на чемпионате Европы в помещении. Она показала лучший результат в карьере, выйдя в финал 60-метровой дистанции.

В 2017 году стала третьей на чемпионате Европы в Белграде, но спустя год стало известно, что из-за употребления запрещённого препарата дисквалифицировали украинку Олесю Повх, и Свобода стала серебряным призёром.

3 марта 2019 года завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Глазго с результатом 7,09 секунды в финальном забеге.

Ева Свобода квалифицировалась на чемпионат Европы в помещении 2021 года в Торуни, но не сумела принять участия из-за положительного теста на коронавирус. Из-за травмы не сумела принять участие на Олимпийских играх в Токио.

11 февраля 2022 года Ева Свобода побила национальный рекорд на соревнованиях в Лодзе, пробежав 60 метров ровно за 7 секунд. 5 марта она улучшила этот результат, пробежав за 6,99 на чемпионате Польши в Торуни, что стало десятым лучшим результатом в истории.

На чемпионате мира в помещении в Белграде польская спортсменка стала четвёртой, показав результат 7,04 с. С таким же временем пробежали все спортсменки, занявшие с третьего по шестое места, и по фотофинишу Свобода отстала от третьего места на 0,002 секунды.

Достижения 

EJR — европейский юниорский рекорд

Примечания

Ссылки 
 Ева Свобода — профиль на сайте Польской ассоциации лёгкой атлетики

Легкоатлеты Польши
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике